Lemonia sauberi är en fjärilsart som beskrevs av Warnecke. Lemonia sauberi ingår i släktet Lemonia och familjen mjölkörtsspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mjölkörtsspinnare
sauberi